Abd al-Qadir al-Maghribí (1867-1956), periodista sirià co-fundador de l'acadèmia àrab de Damasc 
 Abu-l-Hàssan Alí ibn al-Hussayn al-Maghribí, funcionari hamdànida i després fatimita, membre de la família dels Banu l-Maghribí 
 Abu-l-Qàssim al-Hussayn ibn Alí al-Maghribí, o al-wazir al-Maghribi 
 Al-Hussayn ibn Alí al-Maghribí (s. X), alt funcionari que va servir a abbàssides, ikhxídides i hamdànides 
 Ibn Saïd al-Maghribí
 Muhyí-d-Din al-Maghribí
 Samàwal al-Maghribí, matemàtic, astrònom i metge del segle XII